Берзин (Берзина), реже Берзинь — русифицированная форма латышской фамилии Берзиньш (, дословно «Берёзка»).

Известные носители

А 
 
 Берзин, Андрей Гаспарович (1893—1951) — работник Наркомата земледелия, первый муж Любови Орловой.

Е 
 Берзин, Евгений Валентинович (род. 1970) — российский велогонщик.

И 
 Берзин, Иван Петрович (1916 — ?) — министр коммунального хозяйства Латвийской ССР, депутат Верховного Совета Латвийской ССР.
 Берзинь, Иоанн (Пётр Леонидович; род. 1957) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей.

Р 
 Берзин, Рейнгольд Иосифович (1888—1938) — советский военный деятель.

Э

Ю 
 Берзин, Юлий Соломонович (1904—1942) — советский писатель, драматург и прозаик.

Я

Берзина 
 Берзина, Анна Абрамовна (Берзинь; 1897—1961) — русская советская писательница, мемуаристка и прозаик, редактор.
 Берзина, Светлана Яковлевна (1932—2012) — российский египтолог, африканист и историк.
 Лутаева (Берзина), Валентина Ивановна (1956—2023) — советская гандболистка, олимпийская чемпионка.

См. также 
 Берзиньш
 Берзиня